Alianza Democrática Nacional puede hacer referencia a:

Alianza Democrática Nacional (Aruba), partido político arubeño.
Alianza Democrática Nacional (Chile), partido político chileno.
Alianza Democrática Nacional (India), partido político indio.